Bausen steht für:

 Bausen (Clenze), Ortsteil der Gemeinde Clenze im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg
 Bausen (Lleida), katalanische Gemeinde in der Provinz Lleida, Spanien